Данстон () — имя собственное; распространено в виде фамилий. Известные носители:

 Данстон, Брайант (род. 1986) — американский и армянский профессиональный баскетболист, играющий на позиции центрового.
 Данстон, Мэттью (род. 1995) — канадский кёрлингист.

См. также 
 «Появляется Данстон» — американская комедия, повествующая о переполохе в отеле, вызванного появлением обезьяны.